Radislav Sekulić (Titograd, Jugoszlávia, 1985. szeptember 27. –) montenegrói labdarúgó, a szerb Sinđelić Beograd. csatára.

Források 
Radislav Sekulić adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1985-ben született személyek
Montenegrói labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Budućnost labdarúgói
A Mladost Podgorica labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Budapest Honvéd FC II labdarúgói
Élő személyek